Faisán es el nombre común de diversas aves de la familia Phasianidae:

 Phasianus, especialmente el faisán común (Phasianus colchicus)
 Lophura
 Chrysolophus
 Catreus Polyplectron Syrmaticus Ithaginis Crossoptilon'' 

También puede referirse a:
 El Caso Faisán, un caso judicial en España.